Элитесерьен 2018 () — 74-й сезон чемпионата Норвегии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 11 марта и закончился 25 ноября 2018 года. В чемпионате принимают участие 16 команд. Чемпионский титул смог защитить «Русенборг».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Согндал», «Олесунн» и «Викинг». Их заменили «Будё-Глимт» и «Старт», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе 2017, а также «Ранхейм», победивший в плей-офф за место в Типпелиге.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры 

2018
Норвегия
Спорт в Норвегии в 2018 году